E123, E.123 ou E-123 peut désigner : 
 E123, numéro E de l'amarante, un colorant alimentaire ;
 E.123, une norme de télécommunications pour l'écriture des numéros de téléphone ;
 E-123 Omega, un personnage de la série Sonic the Hedgehog ;
 Route européenne 123 traversant la Russie, le Kazakhstan, l’Ouzbékistan et le Tadjikistan.